Hemistichodus är ett släkte av fiskar. Hemistichodus ingår i familjen Distichodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Hemistichodus